Червоная Диброва — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Диброва — село в Кременском районе Луганской области.
 Червоная Диброва — село в Сумском районе Сумской области.
 Червоная Диброва — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Червоная Диброва — село в Глыбокском районе Черновицкой области.